Переспа — топоним:

 Переспа — деревня в Дрогичинском районе Брестской области Белоруссии;
 Переспа — река, давшая название историческому району Минска и кладбищу.
 Переспа — историческое название района Минска, позже — Сторожёвка.
 Переспа — село на Украине, в Рожищенском районе.
 Переспа — проектируемая станция Минского метрополитена.